Ана́ма — озеро в Эвенкийском районе Красноярского края России, на юго-западе плато Путорана. Через озеро Анама протекает река Курейка (приток Енисея).

Питание снеговое и дождевое. Максимум половодья приходится на середину лета.

Код объекта в государственном водном реестре — 17010800111116100004445.

Примечания

Топографические карты 
 
 

Бассейн Курейки
Озёра Эвенкийского района